Чемпионат Азии по гандболу среди женщин -  официальное первенство взрослых женских сборных Азии. Проводится раз в два года, также служит в качестве отборочного турнира к чемпионату мира.

Итоги

Распределение наград

Результаты участия

Ссылки 
 Asian Handball Federation

Чемпионаты Азии по гандболу